Авіакомпанії Уганди — авіаційні підприємства, що зареєстровані в Уганді.

Див. також 
 Аеропорти Уганди

Примітки

Посилання 

 Список авіакомпаній Уганди.